Netscape:
 Netscape Navigator — семейство веб‐браузеров.
 Netscape Communications — американская IT-корпорация.